FAI Высшая лига 2016 () — 96-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Соревнования начались 4 марта 2016 года и завершились 28 октября 2016 года; матчи плей-офф за право остаться в Премьер дивизионе состоялись 31 октября и 4 ноября 2016 года. Призовой фонд для премьер и первого дивизионов в сезоне 2016 составил 475 500 евро.

Дандолк стал чемпионом третий раз подряд.

Обзор 
Премьер-дивизион состоит из 12 команд. Каждая команда играет друг с другом три раза, в общей сложности за сезон играется по 33 матча каждой командой.

Уэксфорд Ютс, победил вПервом дивизионе 2015, и вышел в Премьер дивизион впервые в своей истории. Финн Харпс был повышен после победы в плей-офф.

12 клубов соревновались за общий призовой фонд в 371 500 евро. Призовой фонд варьируется от €110 000 для победителя до  €17 000 для команды, занявшей последнее место в таблице.

Команды

Персонал и форма 
Примечание: флаги указывают на национальную сборную, по определению ФИФА. Игроки могут иметь более одного гражданства.

Таблица

Результаты

Туры 1-22
Команды играют друг с другом дважды (один раз дома, один раз на выезде).

Туры с 23 по 33
Команды играют друг с другом один раз.

Плей-офф за право остаться в лиге
Уэксфорд Ютс, одиннадцатая команда Премьер дивизиона встречалась в двухматчевом противостоянии с победителем плей-офф Первого дивизиона клубом Дроэда Юнайтед, за право выступать в Премьер дивизионе 2017.

Первый матч

Второй матч

Лучшие бомбардиры

См. также 
 2016 Кубок ФАИ
 2016 Лига Кубка Ирландии
 2016 Лига Ирландии первый дивизион

Примечания 

2016
2016 год в Ирландии
Ирландия